Стефан III се може односити на:

 Папа Стефан II
 Папа Стефан III
 Стефан III од Иберије
 Стефан III од Напуља
 Стефан III Угарски
 Драгутин Немањић
 Стефан III Баварски
 Стефан III Батори
 Стефан III Молдавски